Георг Кепплер (; , Майнц, Рейнланд-Пфальц — , Гамбург) — обергруппенфюрер СС и генерал войск СС (20 апреля 1944).

Биография 
Георг Кепплер родился 7 мая 1894 года в Майнце в семье кадрового офицера Отто Кепплера. 28 февраля 1913 года был зачислен в армию Германской империи в качестве фанен-юнкера, а после окончания учёбы в военном училище в Глогау 19 июня 1914 года повышен до лейтенанта. Затем для прохождения военной службы был направлен в Литовский драгунский полк № 1 принца Альбрехта Прусского.

С началом Первой мировой войны со своим полком отправился на фронт. В августе 1914 года был тяжело контужен. После выздоровления направлен для прохождения дальнейшей службы в 19-ю резервную дивизию. Во время боев во Франции командовал пехотным взводом. К концу Первой мировой войны, дослужившись до обер-лейтенанта, имел Железные кресты 2-го и 1-го классов. После демобилизации переведён в пехотный полк в Позене. Вступил в добровольческий корпус и в 1919 году боролся с поляками в Силезии.

31 января 1920 года был принят на службу в полицию безопасности в Ганновере. 21 июня 1920 года получил очередное звание капитана. В 1924 году стал командиром полицейской роты. 1 июля 1926 года был переведён в земельную полицию () небольшого тюрингского города Хильдбургхаузена, а в 1928 году был назначен советником в управлении земельной полиции Тюрингии. С 1929 года стал командиром отряда земельной полиции в Йене. 1 октября 1930 года Кепплер вступил в НСДАП (билет № 338211) и принимает участие в деятельности местных отрядов СА. 1 июля 1931 года повышен до звания майора полиции.

После прихода нацистов к власти быстро продвигался по карьерной лестнице и к октябрю 1933 года стал командиром полка земельной полиции в Мюнхене. 24 мая 1935 года оставил службу в полиции и через несколько дней был зачислен на службу в 32-й пехотный полк вермахта. 10 октября 1935 года уволился из армии, поступил в части усиления СС (билет № 273799) в чине штурмбаннфюрера и был назначен командиром 1-го штурмбанна 1-го штандарта СС «Дойчланд». Принимал участие в аншлюсе Австрии (1938 г.), в походе на Судеты (1938 г.), в польской и французской компаниях. За отвагу, проявленную в Голландии, награждён Рыцарским крестом Железного креста. С 15 июля по 21 сентября 1941 года замещал Теодора Эйке на посту командира 3-й танковой дивизии СС «Тотенкопф». С 19 апреля 1942 года по 10 февраля 1943 года был командиром 2-й танковой дивизии СС «Рейх». С 16 августа по 4 октября 1944 года — командир 1-го танкового корпуса СС, с 30 октября — 3-го танкового корпуса СС, с 4 февраля — командир 18-го армейского корпуса СС. Вместе с остатками корпуса 22 мая 1945 года сдался в плен американским войскам. Умер от последствий ранения, полученного во время войны 16 июня 1966 года.

Награды 
 Знак за ранение (1918) (в серебре)
 Почётный крест ветерана войны
 Шеврон старого бойца
 Медаль «В память 13 марта 1938 года» Аншлюсс-Медаль.
 Медаль «В память 1 октября 1938 года» с бронзовой пряжкой с рельефным изображением Пражского Града.
 Рыцарский крест (14 августа 1940)
 Железный крест, 1-го класса (1914)
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (13 мая 1940)
 Железный крест, 2-го класса (1914)
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (13 мая 1940)
 Кольцо «Мёртвая голова»
 Почетная сабля рейхсфюрера СС

Литература

Ссылки 
Награды Георга Кепплера

Командиры дивизий СС
Танкисты Второй мировой войны
Члены НСДАП
Члены фрайкора
Генералы нацистской Германии